Çavdır (district), een Turks district in de provincie Burdur 
 Çavdır (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çavdır